Есб'єрг — місто в Данії.
 Есб'єрг — комуна в Данії в області Південна Данія.
 Есб'єрг (футбольний клуб) — данський футбольний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни